Foldning har flere betydninger:

 Foldning – et begreb i matematikken
 Foldning (geologi) – en af formerne for bjergdannelse
 Foldning (programmering) – et begreb inden for funktionsprogrammering

Se også
 Origami – kunsten at "folde" papir